The Handy Man/The Search Is Over (pubblicato anche come The Search Is Over/The Handy Man) – singolo di Jimmy Jones del 1959
 The Search Is Over – album di Tramaine Hawkins del 1983
 The Search Is Over – singolo dei Survivor del 1984
 (The) Search Is Over – album di Deitra Fairr del 1995
 The Search Is Over: Favorite Power Ballads – raccolta del 1997